NVE har flere betydninger:

 Nordvestsjællands Elektricitetsværk – dansk elektricitetsselskab
 Norges vassdrags- og energidirektorat – norsk styrelse